John Beal ist der Name folgender Personen

* John Beal (Schauspieler) (1909–1997), US-amerikanischer Schauspieler 
 John Beal (Komponist) (* 1947), US-amerikanischer Komponist und Musiker